Drakes steht für:

 Drakes (Colorado), ein US-amerikanischer Ort im Larimer County, Colorado

Personen:

 Jesse Drakes (1926–2010), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Drakes Branch
 Drake